Die Division Two 1996 war die erste Saison der dritten englischen Rugby-League-Liga. Die ersten zwei Tabellenplätze nach Ende der regulären Saison belegten die Hull Kingston Rovers und die Swinton Lions, die in die Division One aufstiegen.

Tabelle

Weblinks 
 Division Two 1996 auf wigan.rlfans.com
 

1996
Rugby 1996